Esistono più comuni francesi con questo nome:

Chavanne – comune del dipartimento dell'Alta Saona nella regione della Borgogna-Franca Contea
La Chavanne – comune del dipartimento della Savoia nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi